Индия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в восемнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Результаты соревнований

Бадминтон

Бокс

Борьба

Дзюдо

Лёгкая атлетика

Настольный теннис

Парусный спорт

Стрельба

Стрельба из лука

Теннис 

Мужчины

Тяжёлая атлетика

Хоккей на траве

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1992 года
1992 год в Индии